Christopher Kindred est un catcheur américain né le  à Indianapolis en Indiana. Il travaille actuellement à la Ohio Valley Wrestling sous le nom de Flash Flanagan.

Carrière

Caractéristiques 
 Prise de finition
 Frankensteiner
 Slingshot somersault splash
 Whip Flash (Diving neckbreaker)

 Managers
 James Mitchell
 Josette Bynum

 Surnoms
 The Man Who Loves To Steal The Show

 Équipes et Clans
 The Suicide Blondes (avec Jason Lee) (1998)
 The Disciples Of The New Church (2002-2003)
 The Marauders (2013)

Palmarès 
 IWA Puerto Rico
 1 fois IWA World Heavyweight Champion
 5 fois IWA Hardcore Champion
 1 fois IWA Intercontinental Heavyweight Champion
 6 fois IWA World Tag Team Champion avec Miguel Perez (2), Abyss (1) et Chicano (3)

 Music City Wrestling
 1 fois MCW North American Tag Team Champion avec Wolfie D

 National Wrestling Alliance
 1 fois NWA North American Tag Team Champion avec Wolfie D

 Ohio Valley Wrestling
 4 fois OVW Heavyweight Champion
 1 fois OVW Television Champion
 1 fois OVW Hardcore Champion
 5 fois OVW Southern Tag Team Champion avec BJ Payne (1), Doug Basham (1), Nick Dinsmore (1) et Trailer Park Trash (2)
  Triple Crown Champion

 Pennsylvania Championship Wrestling
 1 fois Americas Heavyweight Champion
 1 fois PCW Tag Team Champion avec Glen Osbourne

 United States Wrestling Association
 5 fois USWA World Tag Team Champion avec Billy Travis (2) et Steven Dunn (3)

 XCW Midwest Championship Wrestling
 1 fois XCW Midwest Heavyweight Champion

Notes et références

Liens externes 

Catcheur américain
Naissance en octobre 1966
Naissance à Indianapolis
Personnalité utilisant un pseudonyme